

Letteratura
Tracce, romanzo di Louise Erdrich
Tracce, romanzo di Wendy Mills

Musica
Tracce – album di Francesco Renga del 2002
Tracce – album di Wako-Uno del 2005
Tracce di Pierangelo Bertoli – album di Pierangelo Bertoli

Televisione
Tracce – programma televisivo di Rai 2 del 2011

Altro
Tracce – rivista internazionale di Comunione e Liberazione